Stanislav Neckář, (né le  à České Budějovice en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Neckář a été choisi par les Sénateurs d'Ottawa à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 1994.

Après avoir joué deux années dans l'Extraliga tchèque, il a passé dix saisons dans la Ligue nationale de hockey. Il a remporté la Coupe Stanley avec l'équipe 2003-2004 du Lightning de Tampa Bay. Il a terminé sa carrière en Suède en jouant en Elitserien pour le Södertälje SK.

Carrière internationale 
Il a remporté la médaille d'or avec la république tchèque lors du championnat du monde de hockey sur glace 1996.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993|| HC České Budějovice|| Extraliga|| 42|| 2|| 9|| 11|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| HC České Budějovice|| Extraliga|| 15|| 3|| 1|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1994-1995|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 48|| 1|| 3|| 4|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Vipers de Détroit|| LIH|| 15|| 2|| 2|| 4|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1995-1996|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 82|| 3|| 9|| 12|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1997-1998|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 60|| 2|| 2|| 4|| 31|| 9|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 1998-1999|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Rangers de New York|| LNH|| 18|| 0|| 0|| 0|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 11|| 0|| 1|| 1|| 10|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|- 
| 1999-2000|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 66|| 2|| 8|| 10|| 36|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 2000-2001|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 53|| 2|| 2|| 4|| 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 16|| 0|| 2|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 77|| 1|| 7|| 8|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2002-2003|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 70|| 1|| 4|| 5|| 43|| 7|| 0|| 2|| 2|| 2
|- 
| 2003-2004|| Predators de Nashville|| LNH|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Admirals de Milwaukee|| LAH|| 3|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 2005-2006|| Södertälje SK|| Elitserien|| 36|| 0|| 3|| 3|| 73|| -|| -|| -|| -|| -

| 510|| 12|| 41|| 53|| 316|| 29|| 0|| 3|| 3|| 8

Notes et références

Naissance en décembre 1975
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Coyotes de Phoenix
Champion de la Coupe Stanley
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur du HC České Budějovice
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en Tchécoslovaquie
České Budějovice